Die Aradschin chumb 1997 war die sechste Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball.

Modus 
Nach zwei Jahren Herbst-Frühjahr-Modus entschied sich der armenische Fußballverband, die Austragung wieder im Kalenderjahr durchzuführen.

Neun Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Sangesur Goris und Arabkir Jerewan als letztjährige Absteiger aus der Bardsragujn chumb waren in diesem Jahr nicht aktiv.

Der Tabellenerste stieg direkt auf, der Zweitplatzierte spielte gegen den Vorletzten der Bardsragujn chumb um den Aufstieg.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Play-off 

|}

1997
Fußballsaison 1997